Vejle kan syfta på:

 Vejle amt ‒ historiskt amt i Danmark
 Vejle kommun ‒ en kommun i Region Syddanmark i Danmark
 Vejle ‒ huvudort för Vejle kommun och regionhuvudstad i Region Syddanmark
 Vejle, Fåborg-Midtfyns kommun ‒ en ort i Region Syddanmark i Danmark

Se även
 Vejle Fjord ‒ flera